Bosia –  comune italiano della provincia di Cuneo, in Piemonte
 Claudio Bosia – ex sciatore freestyle svizzero naturalizzato italiano
 Vincenzo Bosia – calciatore italiano